Rydzewski ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Rydzewski (1836–1913), russischer Bergsteiger und Fotograf
 Sieghardt Rydzewski (* 1953), deutscher Lokalpolitiker